Ламо́т (La Mothe или Lamothe) — французская фамилия:

 Ла Мот Ле Вайе, Франсуа де (1588—1672) — французский писатель и философ.
 Ламот, Лоран (род. 1972) — гаитянский политический деятель, премьер-министр страны (2012—2014).
 Ламот, Луи (1822—1869) — французский художник.
 Ламот, Огюст Этьен Мари (1772—1836) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Ламот, Пьер Александр де (1823—1897) — французский писатель.
 Ламот, Ренель (род. 1993) — французская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.
 Ламот-Лангон, Этьен Леон де (1786—1864) — французский писатель.
 Ламот-Гоас — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Ламот-Монравель — коммуна во Франции, департамент Дордонь.